Рындинское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Рындинское сельское поселение — в Порецком районе Чувашской Республики.
 Рындинское сельское поселение — в Цивильском районе Чувашской Республики.